Coron – municipalità delle Filippine nella Provincia di Palawan;
Coron – isola delle Filippine nell'arcipelago delle  Calamian;
Coron – comune della Francia nel Dipartimento del Maine e Loira